

Astronomia 
 14853 Shimokawa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Shimokawa – città giapponese della prefettura di Hokkaidō

Persone 
 Ken'ichi Shimokawa – ex calciatore giapponese
 Mikuni Shimokawa – cantautrice e compositrice giapponese
 Oten Shimokawa – fumettista e animatore giapponese